In 2014 werd het 68ste Campeonato Rondoniense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rondônia. De competitie werd georganiseerd door de FFER en werd gespeeld van 23 februari tot 31 mei. De vier beste uit de groepsfase plaatsen zich voor de knock-outfase. Vilhena werd de kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Rondoniense
Braziliaans competitievoetbal 2014